Marko Grujić – calciatore serbo
 Sava Grujić – militare e politico serbo
 Vladan Grujić – ex calciatore bosniaco